Een kloon is een min of meer identiek duplicaat van iets en komt voor in de volgende betekenissen;
 Klonen (biologie) is het proces om genetisch gelijke organismen te maken.
 Een kloon (computer) is historisch een computer die de oorspronkelijke IBM Personal Computer emuleert.
 Klonen (software) is het maken van een identieke kopie van een harde schijf.
 Kloon, ook sokpop (internet), een benaming voor het actief zijn onder verschillende namen op een internetsite.